Joan Boix (?), futbolista en la temporada 1918-1919 del FC Barcelona
 Joan Maria Boix i Selva (Barcelona, 1919 - Montserrat, 2000), monjo benedictí
 Joan Boix Solà-Segalés (Badalona, 1945), dibuixant de còmics
 Joan Boix Masramon (Barcelona, 1948-2012), cantant del grup Falsterbo 3